

Toponyme 

 Jax, une commune française ;
 Jacksonville, une ville de Floride, qui est surnommée Jax.

Nom de personnage 
Jax est un nom qui peut désigner :
 Jax, personnage fictif de jeu vidéo de la série Mortal Kombat ;
 Jax, personnage de League of Legends.

Sigle et acronyme 
JAX est un sigle et un acronyme qui peut désigner : 
 , une collection d'API Java ;
 Java API for XML Messaging (JAX-M), une API permettant à des applications distribuées de communiquer via XML (et SOAP) ;
 Java API for XML Processing (JAX-P), une API de programmation permettant la validation et l'analyse de documents XML ;
 Java API for XML Registries (JAX-R), une API pour accéder et interagir avec différents types de registres de métadonnées ;
 Java API for XML Web Services (JAX-WS), une API Java pour la création de services web ;
 Java API for XML-based RPC (JAX-RPC), une API Java qui permet à une application Java d'invoquer un service web basé sur Java avec une description connue, tout en restant conforme à sa description WSDL. Version antérieure de JAX-WS ;
 Java Architecture for XML Binding (JAX-B), une API Java permettant de créer des classes Java à partir de schémas XSD et inversement.